Перелік усіх міст Вірменії. Жирним виділено адміністративні центри регіонів.

Примітки 

Вірменія

Списки:Вірменія